Miejscowości w USA:
 English – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Crawford
Gminy w USA:
 English (ang. English Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jersey
 English (ang. English Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Iowa
 English (ang. English Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lucas

Zobacz też
 język angielski
 Johnny English